Чокачи има више значења:

 Чокачи (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чокачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику